Transfer is een Engels woord dat "overdragen" of "overzetten" betekent. Het kan verwijzen naar:
Transfer (sport), de afkoopregeling tussen verenigingen bij de overgang van een sporter;
Transfer RNA, een bepaalde vorm van RNA;
Transferfunctie, een wiskundige term;
Transferdruk, een druktechniek in de textielsector;
Een busverbinding tussen een vliegveld en een hotel, meestal door het hotel of reisbureau beheerd;
De passagier die op deze manier overstapt wordt transferpassagier genoemd. Er kan dan ook sprake zijn van een transfer van vliegtuig naar vliegtuig of ander vervoer. 
Bij bridge: een bod waarmee men de partner vraagt de naasthogere kleur te bieden, zodat hij de leider wordt in het contract;
Een plakplaatje of decal;
In de leerpsychologie en pedagogiek: een overdracht van de ene (geoefende) vaardigheid naar prestatieverbetering bij andere vaardigheden.
Transfer (film), een kortfilm geregisseerd door David Cronenberg;
Transfer (magazine), een vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs en wetenschap;